Burgos BH (UCI Team Code: BBH) — испанская Профессиональная Континентальная шоссейная велокоманда (с 2018 года).

История 
Команда основана в 2006 году и имела статус континентальной. В 2018 году получила статус UCI Professional Continental Team и в сезоне 2018 года впервые выступила в Гранд-туре — в Вуэльте Испании.

Текущий состав

Сезоны

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Главные достижения

Гранд-Туры 
не принимала участие

Однодневки 
 Grand Prix Cristal Energie: Карлос Торрент (2006)

Многодневки 
 Тур Наварры: Хесус Тендеро (2006)
 Тур Перинеев: Серхио Пардилья (2007)
 Тур Эквадора: Бирон Гвама (2010)
 Вуэльта Кастилии и Леона: Давид Бельда (2014)
 Tour de Savoie Mont-Blanc: Давид Бельда (2015)
 Тур Жиронды: Пабло Торрес (2017)

Ссылки 
 
Профиль команды на ProCyclingStats
Профиль команды на firstcycling.com

Велосипедные команды
Спорт в Бургосе
Спортивные клубы Испании
Спортивные клубы, основанные в 2006 году